

Кушкуль — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Кушкуль — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Кушкуль — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Кушкуль — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан